«Come Tomorrow» () — песня, записанная американскими исполнителями Барброй Стрейзанд и Барри Гиббом в 2005 году. Песня была написана Ашли Гиббом, Барри Гиббом и Стивеном Гиббом, продюсерами выступили Барри Гибб и Джон Мерчент. На бэк-вокале можно услышать голоса певиц Бет Коэн и Лизы Ричардс.

Как третий сингл с тридцать первого студийного альбома Guilty Pleasures песня была выпущена 19 декабря 2005 года. Песня поднялась до  57 строчки чарта Шотландии и 95 строчки чарта Великобритании.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 2005 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни, написанные Барри Гиббом